El término Elorrieta es un apalabra vasca que en euskera significa "espinar". Puede referirse a:

Lugares 
 Elorrieta, barrio de San Ignacio-Elorrieta  en Deusto, País Vasco, España.

Personajes 
 Bárbara Elorrieta (n. 1978) actriz de cine, productor de televisión, española.
 Eñaut Elorrieta  (n. 1975) cantante y guitarrista español.
 Javier Elorrieta Pérez de Diego, director de cine, compositor, guionista, publicista español.
 José María Elorrieta (1921–1974) director de cine español. 
 Octavio Elorrieta y Artaza, ingeniero de montes español, Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y procurador en las Cortes Españolas.

Referencias